Las Mangas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Mangas, Jalisco, Lagos de Moreno, 
 Las Mangas, Guanajuato, Pénjamo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar